Нижче наведено список населених пунктів повіту Ясси, Румунія.

Ясси